Kraken – legendarny stwór morski
 Kraken – powieść Chiny Miéville’a
 Kraken – superkomputer zlokalizowany w Politechnice Gdańskiej